А́нна Аркáдьевна Каре́нина — одна из центральных героинь романа Льва Толстого «Анна Каренина». Каренина — знатная петербургская дама, сестра Стивы Облонского, жена Алексея Каренина.

Возможные прототипы 
Прототипом «не характером, не жизнью, а наружностью», по мнению Т. А. Берс (Кузминской), была Мария Александровна Гартунг (дочь Александра Пушкина). Судьба сестры писателя Марии Толстой схожа с судьбой героини. Ещё один прототип — возлюбленная одного из прототипов Вронского-Раевского, дама из высшего общества, покончившая с собой от любви к нему. Кроме того, существовала другая дама, рассказ о самоубийстве которой впечатлил Толстого.

Киновоплощения 
 Мария Сорохтина (1911)
 Мария Германова (1914)
 Грета Гарбо (1927 и 1935)
 Вивьен Ли (1948)
 Татьяна Самойлова (1967)
 Майя Плисецкая (1974)
 Жаклин Биссет (1985)
 Софи Марсо (1997)
 Хелен Маккрори (2000)
 Татьяна Друбич (2009)
 Кира Найтли (2012)
 Виттория Пуччини (2013)
 Елизавета Боярская (2017)

См. также 
 Список персонажей романа «Анна Каренина»
 Сюжет романа «Анна Каренина»

Примечания 

Персонажи романа «Анна Каренина»‎
Вымышленные самоубийцы
Вымышленные женщины